Skåne län (Grafschaft Schonen) ist die südlichste Grafschaft (län) von Schweden. Sie entstand 1997 durch den Zusammenschluss von Malmöhus län und Kristianstads län.

Skåne län umfasst die historische Provinz Schonen (Skåne) sowie einen sehr kleinen Teil von Halland.

Geographie 
Das Territorium Skåne läns macht 2,5 % der Fläche des schwedischen Staatsgebietes aus.

Bevölkerung 
Der Anteil an der Gesamtbevölkerung Schwedens beträgt 13,1 %.

Gemeinden und Orte

Gemeinden 

Skåne län besteht aus 33 Gemeinden (schwedisch: kommuner).

(Stand: )

Größte Orte 

 Malmö (280.415)
 Helsingborg (97.122)
 Lund (82.800)
 Kristianstad (35.711)
 Landskrona (30.499)
 Trelleborg (28.290)
 Ängelholm (23.240)
 Hässleholm (18.500)
 Ystad (18.350)
 Eslöv (17.748)
(Einwohner Stand 31. Dezember 2010)

Verkehr 
Der Öffentliche Personennahverkehr in Skåne län wird von dem Unternehmen Skånetrafiken durchgeführt.

Weblinks 

 Offizielle Website (schwedisch, englisch)

Einzelnachweise